Maar (Lauterbach), een plaats in Duitsland
Maar (geologie), een vulkaanmeer
Maar (waternaam), een waternaam, met name in Groningen

Personen:
Dora Maar, een Franse fotograaf en schilder
Marc de Maar, Nederlands-Curaçaos wielrenner

Het woord maar wordt ook gebruikt als voegwoord of bijwoord.